Ostružnja je lahko:
 Ostružnja Donja (Bosna in Hercegovina)
 Ostružnja Gornja (Bosna in Hercegovina)